Гаррі Поттер і Напівкровний Принц — шостий роман серії «Гаррі Поттер», написаний Дж. К. Роулінґ.
 Гаррі Поттер і Напівкровний Принц (фільм) — фільм за мотивами однойменної книги.
 Гаррі Поттер і Напівкровний Принц (саундтрек) — саундтрек до фільму
 Гаррі Поттер і Напівкровний Принц (гра) — відеогра за мотивами однойменної книги.

Див. також 
 Принц (значення)